Клечковский — фамилия. Известные носители:
 Клечковский, Всеволод Маврикиевич (1900—1972) — советский агрохимик.
 Клечковский, Маврикий Мечеславович (1865 — 1938) — юрист, педагог, музыкальный теоретик (учился у C.И.Танеева), пианист, писатель.